Ангели́ты ():
 Ангелиты — еретики, упоминаемые Епифанием Кипрским в «Панарионе» в числе 80 ересей и исчезнувшие к концу IV века.
 Ангелиты — название еретиков VI века — трифеитов.

Примечания